Municipio de Symmes puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Symmes (condado de Edgar, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Symmes (condado de Hamilton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Symmes (condado de Lawrence, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.